Magister («maestro» en latín -en plural magistri, en femenino magistra-) puede referirse a:

Títulos, cargos u oficios
En la Antigua Roma:
 Magister equitum, jefe de caballería.
 Magister militum, jefe militar supremo.
 Magister officiorum, alto funcionario.

En la jerarquía católica, desde 1218:
 Magister palatii o Magister Sacri Palatii Apostolici ("maestro del sacro palacio apostólico", el primero fue Santo Domingo de Guzmán).

Grados académicos, desde la Edad Media:
Magister artium, en las universidades medievales y modernas.
Master of Arts, en las universidades anglosajonas.
 Magíster, en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y Venezuela, titulación correspondiente a la maestría (curso de posgrado) y la persona que la posee.

Rango en distintos oficios, desde la Edad Media:
Magister latomus, magister caementariorum, magister operis, magister perrerius o magister lapidum, maestro de obras.
Magistri Comacini

Biónimos
 Neotoma magister, especie de roedor.
 Berryteuthis magister, especie de cefalópodo.
 Metacarcinus magister, especie de crustáceo.

Tópicos
Magister dixit ("lo dijo el maestro").
Mater et Magistra ("madre y maestra"), encíclica.
Magistra vitae o Historia magistra vitae ("la historia es la maestra de la vida").

Modelos de aeronave de entrenamiento
Fouga Magister, francés.
Miles Magister, británico.

Referencias